Öppning kan syfta på:

 Hål (filosofi) – ett filosofiskt begrepp som kan beskrivas som en urgröpning eller öppning i ett material eller föremål
 Ouvertyr – öppning till musikteatraliska verk
 Schacköppning – ett av de tre stadierna i ett schackparti

Se även
 Ingång